А́нна Ка́рин Э́льстад (, 19 января 1938, Вальсёйфьорд, губерния Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия — 4 апреля 2012, Осло) — норвежская писательница, лауреат ряда национальных литературных премий.

На русский язык переведён дебютный роман Эльстад — «Folket på Innhaug», опубликованный впервые в 1976 году (в русском переводе — «Усадьба Иннхауг»).

Сочинения 
 Folket på Innhaug (1976), (, 2007, пер. Любови Горлиной)
 Magret (1977)
 Nytt rotfeste (1979)
 Veiene møtes (1980)
 Senere, Lena (1982)
 Sitt eget liv (1983)
 -for dagene er onde (1985)
 Maria, Maria (1988)
 Eg helsar deg, Nordmøre (1989)
 Julie (1993)
 Som dine dager er (1995)
 Lenker (1998)
 Fri (2000)
 Odel (2003)
 Hjem (2006)

Ссылки 
 Сайт писательницы

Писательницы Норвегии